Михаил Сергеевич Колтунов (род. , ) — русский , педагог-хореограф, воспитавший много учеников ставших ведущими солистами балета.

В 1993 году окончил Новосибирское Хореографическое училище. После, некоторое время танцевал в Новосибирском академическом театре оперы и балета (НГАТОиБ), после был приглашен в Москву в труппу Имперского балета, основателем которого является Таранда Гедеминас Леонович.

Отличался высоким прыжком, легкостью, глубоким актёрским наполнением своих ролей. В 2003 году с отличием закончил Российскую Академию Театрального Искусства (ГИТИС). Педагог Сех Ярослав Данилович, заслуженный артист России, профессор, первый исполнитель роли Паганини в балете Леонида Лавровского, на музыку Сергея Рахманинова.

Как артист исполнял сольные партии в балетах «Пахита», «Спартак», «Жизель», «Раймонда», «Щелкунчик», «Корсар», «Сильфида». Работал в театрах Японии, США, Португалии, Испании, Египта, Голландии, Китая. Ставил одноактные спектакли в театрах Новосибирска, Екатеринбурга, Большом театре в Москве.

Звания и награды 
Лауреат конкурса «Балет России» (1999).

Дипломант открытого конкурса артистов балета «Арабеск» (Пермь, 1999). 

Золотая медаль международного конкурса "Балет Мира" (2000 год) 

Лауреат премии губернатора в сфере культуры и искусств (2008). 

В 2014 году награждён орденом почёта департамента культуры за вклад в развитие молодёжной культуры Новосибирской области. 

Приз Международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la Danse» в номинации «За жизнь в искусстве» 2004 год.

Кавалер Ордена Дружбы (Россия)

Биография 
Родился 28 июля в селе Сокур, Мошковского района Новосибирской области. Закончил Новосибирское Государственное хореографическое училище. Класс педагога Владимирова В.Ф. С 1992 работал солистом балета в труппах: НГАТОиБ (г. Новосибирск), Классический балет Смирнова-Голованова (г. Москва), Имперский балет Гедеминоса  Таранды (г. Москва). С 1998 года занимался балетмейстерской деятельностью. Постановка "Танго в Ночи" заняла 1 место в конкурсе балетмейстерских работ кафедра ГИТИС "Мария" 2002 год. 

В этом же году: 

 Международный фестиваль балета в Гаване, па де де из балета «Пламя Парижа» и па де де из балета «Дон Кихот»
 Приглашенный артист Английского Национального Балета в спектаклях на сцене Лондонского Колизея (London Coliseum): Ромео в балете Фредерика Эштона «Ромео и Джульетта» и Юноша в балете Ролана Пети Пети «Юноша и смерть» (партнерша — Жи Джанг)
 Снимался в художественном сериале " Сын отца народов" режиссеры Сергей Гинзбург, Сергей Щербин.

    В 2003 году Михаил Колтунов с отличием закончил балетмейстерский факультет Российской Академии Театрального искусства (ГИТИС) г. Москва по специальности педагог-хореограф. В 2014 аспирантуру Академии Русского Балета имени Вагановой.
После окончания танцевальной карьеры в  2004 работал хореографом-постановщиком Новосибирского городского театра "Старый дом". В этом театре им была поставлена хореография к спектаклю "Тойбеле и её демон" по пьесе И Зингера.  

С 2003 педагог–хореограф Новосибирского Государственного хореографического училища.   

С 2006 года организатор и директор проекта школа танцев New project   

С 2007 педагог-хореограф высшей категории Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.   

С 2007- 08 год педагог Новосибирского Академического театра оперы и балета.   

С 2008 Лауреат Премии Губернатора в сфере культуры и искусства.   

С 2008 года основатель и директор танцевального центра New project г. Новосибирска.   

С 2010 г. является председатель жюри международного конкурса хореографических коллективов "100 друзей".   

С 2014 года почетный член РАО России (Российское авторское Общество)    

С 2015 года член жюри международного фестиваля "Салют талантов".  

В 2016 году давал мастер классы по усовершенствованию в школе русского балета в Италии (Генуя)  

Сын: Колтунов Марк Михайлович  

Жена: Куденеева Алена Викторовна

Ученики 
Михаил Колтунов сформировал собственную методику преподавания, основанную на четком определении главного движения урока классического танца и его лейтмотивном построении, а так же развитии во всех трёх основных разделах. Каждый урок наполняется при этом не множеством, а конкретным элементом и его производными, исполнение которых оттачивается. Особое внимание в методике уделяется развитию элевации прыжка, координированной работе рук, головы и широкой разработке мелких, технически сложных движений.

Большое значение придаётся взгляду танцовщика, который должен быть наполнен смыслов и образом, а так же развитию в учениках музыкальности, что является основой для создания художественного образа. Начинать составление учебного примера необходимо с чистого вида движений и более медленного темпа музыкальной раскладки – от четвертных к восьмым. Новый программный элемент должен прозвучать в учебном примере не менее двух раз и перед его исполнением необходимо выдержать паузу, чтобы тело и сознание настроились на движение.
 Михаил Лифенцев (Ведущий солист балета НОВАТ)
Иван Оскорбин (Ведущий солист Мариинского театра г. Санкт-Петербург)
Валерий Целищев (Ведущий солист Челябинского театра оперы и балета)
Сергей Калмыков (Солист балета Юрия Григоровича в Краснодаре)
Роман Малышев (Солист Мариинского театра г. Санкт-Петербург)
Николай Мальцев (Ведущий солист балета НОВАТ г. Новосибирск)

Методические работы 
 «Хореография Петипа в системе хореографического образования» 2004 год.
 «Развитие устойчивости на уроках танца» 2003 год.
 «Некоторые принципы построения уроков классического танца» 2003 год.
 «Некоторые задачи педагогики классического танца» 2006 год.
 «Устойчивость» 2006 год.
«Основы преподавания классического танца для детей 3-5 лет» 2010 год.
«Музыкальное оформление уроков классического танца» 2005 год
«Отработка навыков вращения в младших классах» 2006 год.

В своих работах автор делится опытом и даёт методические примеры, что может помочь молодым преподавателям достигать цели. В работах Михаила Колтунова четко определяются понятия "система классического танца" и "методика классического танца". Даются практические советы по построению и планированию уроков.

Ссылки 
 Работа в составе жюри 2016
 Работа в составе жюри 2015
 Победы учеников, золотая медаль на конкурсе имени Улановой

Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа